Lichenotheliaceae är en familj av svampar. Lichenotheliaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lichenotheliaceae